Spilker ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Spilker (1863–1954), deutscher Chemiker und Techniker
 Anton Spilker (1903–1973), deutscher Möbelunternehmer
 Bettina Spilker (* 1978), österreichische Hochschullehrerin
 Frank Spilker (* 1966), deutscher Musiker
 Heinz Spilker (* 1927), Berliner Bildhauer
 Heinz-Jochen Spilker (1948–2022), deutscher Rechtsanwalt und Leichtathletiktrainer
 James Spilker (1933–2019), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Karl-Heinz Spilker (1921–2011), deutscher Politiker und MdB

Siehe auch:
 Spilcker